Мушка может означать:
 Муха (насекомое) — мелкая муха (насекомое).
 Мушка (косметическая) — искусственная родинка, наклеиваемая на кожу или на вуаль.
 Мушка (оружейная) — деталь прицела стрелкового оружия.
 Мушка (приманка) — вид рыболовной приманки имитирующей насекомое.
 Мушка (персонаж) — персонаж сказочной трилогии Н.Носова о Незнайке.
 Мушка (карточная игра) — старинная карточная игра.
 Деструкция стекловидного тела — вид расстройства зрения.
 «Мушка» — рассказ Ги де Мопассана (1890)
 Мушка, Юрий Юрьевич (род. 1964) — украинский дипломат.

См. также 
 Муха
 Мушки